Ра́дужная — многозначный термин, который может означать:
 «Радужная» — станция Киевского метрополитена.
 Радужная — пещера в Абхазии, на Бзыбском хребте.
 Радужная — деревня в Ступинском районе Московской области, входит в Аксиньинское сельское поселение.
 «Радужная» (сокр. от «Радужная бумажка») — в дореволюционной России одно из разговорных названий кредитного билета Государственного банка Российской империи, номиналом 100 рублей.

См. также 
 Радужная улица
 Радужное
 Радужный